

Cinema 
 Shades  – film del 1999 diretto da Erik Van Looy

Musica 
 Shades  – album di Keith Jarrett del 1975
 Shades  – album di J.J. Cale del 1981
 Shades  – album di Andrew Hill del 1986
 Shades  – album degli Aneurysm del 2007
 Shades – album di Doyle Bramhall II del 2018

Televisione 
 Shades  – miniserie televisiva

Pagine correlate 
 Shade